Медляк:

 Медляки () — род жуков из семейства чернотелок.
 Рок-баллада
 Песня российского исполнителя Mr. Credo